Barrage de Karacaören peut faire référence au :
 barrage de Karacaören I, dans la province de Burdur
 barrage de Karacaören II, dans la province de Burdur